Brainiac: Science Abuse est une émission de télévision britannique de vulgarisation scientifique.
 Brainiac est un personnage de DC Comics, ennemi de Superman.
 Brainiac est un ennemi du jeune Superman dans la série Smallville.
 Brainiac est un groupe de rock indépendant américain.
 Brainiac 5 est un personnage de DC Comics.